Velika nagrada Monaka 1967 je bila druga dirka Svetovnega prvenstva Formule 1 v sezoni 1967. Odvijala se je 7. maja 1967.

Dirka 

|-
! 1
| 9
|  Denny Hulme
| Brabham-Repco
| 100
| 1:34:34,3
| 4
| 9
|-
! 2
| 14
|  Graham Hill
| Lotus-BRM
| 99
| +1 krog
| 8
| 6
|-
! 3
| 20
|  Chris Amon
| Ferrari
| 98
| +2 kroga
| 14
| 4
|-
! 4
| 16
|  Bruce McLaren
| McLaren-BRM
| 98
| +3 krogi
| 10
| 3
|-
! 5
| 11
|  Pedro Rodriguez
| Cooper-Maserati
| 96
| +4 krogi
| 16
| 2
|-
! 6
| 5
|  Mike Spence
| BRM
| 96
| +4 krogi
| 12
| 1
|-
! Ods
| 18
|  Lorenzo Bandini
| Ferrari
| 81
| Smrtna nesreča
| 2
|  
|-
! Ods
| 6
|  Piers Courage
| BRM
| 64
| Zavrten
| 13
|  
|-
! Ods
| 12
|  Jim Clark
| Lotus-Climax
| 42
| Vzmetenje
| 5
|  
|-
! Ods
| 7
|  John Surtees
| Honda
| 32
| Motor
| 3
|  
|-
! Ods
| 17
|  Jo Siffert
| Cooper-Maserati
| 31
| Pritisk olja
| 9
|  
|-
! Ods
| 4
|  Jackie Stewart
| BRM
| 14
| Diferencial
| 6
|  
|-
! Ods
| 10
|  Jochen Rindt
| Cooper-Maserati
| 14
| Menjalnik
| 15
|  
|-
! Ods
| 23
|  Dan Gurney
| Eagle-Weslake
| 4
| Črpalka za gorivo
| 7
|  
|-
! Ods
| 2
|  Johnny Servoz-Gavin
| Matra-Ford
| 4
| Motor
| 11
|  
|-
! Ods
| 8
|  Jack Brabham
| Brabham-Repco
| 0
| Motor
| 1
|  
|-
! DNQ
| 15
|  Bob Anderson
| Brabham-Climax
|  
| 
| 
|  
|-
! DNQ
| 1
|  Jean-Pierre Beltoise
| Matra-Ford
|  
| 
| 
|  
|-
! DNQ
| 22
|  Richie Ginther
| Eagle-Climax
|  
|  
|  
|  
|}

Opombe 
Najhitrejši krog: Jim Clark 1'29.5

Formula 1 sezona 1967
1967